átmérő, geometriai fogalom
 átmérő, egy összefüggő gráfban a legnagyobb távolság két csúcs között
 szögátmérő, a csillagászatban használatos optikai távolságmérték